Titone – personaggio della mitologia greca
Titone – opera lirica di Franco Margola
Ilaria Titone – atleta italiana
 Virgilio Titone – storico